Spezialitäten-Theater wurde im späteren 19. Jahrhundert bis nach der Jahrhundertwende für Theater verwendet, die sich dem Varieté widmeten. Auch die Vorführungen von Äquilibristen, Seiltänzern, Taschenspielern usw. hießen Spezialitäten. Zeitweise war Spezialitäten-Theater der offizielle Name folgender Gebäude, Betriebe oder Ensembles:

 Spezialitäten-Theater Berlin, siehe Berliner Theater
 Spezialitäten-Theater Hannover, siehe Mellini-Theater
 Spezialitäten-Theater München, siehe Theaterfamilie Schichtl

Einzelnachweise 

Theatername
Varieté